Ка́рвонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Карвонен, Аки (род. 1957) — финский лыжник.
 Карвонен, Вейкко (1926—2007) — финский легкоатлет.
 Карвонен, Мартти (1918—2009) — финский военный врач, физиолог.
 Карвонен, Тойни (более известна под фамилией Густафссон; род. 1938) — шведская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, призёрка чемпионата мира.